

Sigle 

 Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat – associazione calcistica groenlandese

Codici 
 KAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kar (Papua Nuova Guinea)

Musica
 Kak – gruppo musicale rock
 Kak – album dei Kak del 1969
 Kak  – demo dei Napalm Death del 1983